Rodriguez oder Rodríguez steht für:

 Rodríguez, spanischer Familienname
 Rodriguez (Rizal), Stadtgemeinde in der Provinz Rizal, Philippinen
 Rodriguez (Musiker) (eigentlich Sixto Díaz Rodríguez; * 1942), US-amerikanischer Musiker
 Casa Rodríguez, Bauwerk in Montevideo, Uruguay

Los Rodríguez steht für:
 Los Rodríguez (San Miguel de Allende), Ort in Guanajuato, Mexiko
 Los Rodríguez (Silao), Ort in Guanajuato, Mexiko
 Los Rodríguez (Band), spanische Band, siehe Andrés Calamaro #Los Rodríguez

Siehe auch:
 Rodrigues, portugiesischer Familienname
 Rodrigues (Insel), Insel im Indischen Ozean